Rinnerberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Rinnerberg (Gemeinde Micheldorf), Ortschaft von Micheldorf in Oberösterreich, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Rinnerberg (Oberösterreichische Voralpen), 878 m, Berg bei Micheldorf und Grünburg, Oberösterreich